Azadegan League (1994/1995) był 10. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 24 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Saipa Karadż. Tytuł króla strzelców zdobył Farszad Pious, który w barwach klubu Persepolis Teheran strzelił 17 bramek.

Grupa A

Grupa B

Półfinały 
 Saipa Karadż – Keszawarz Teheran 1-0; 0-0
 Persepolis Teheran – Esteghlal Teheran 0-3; 0-0

Finał 

Zespół Saipa Karadż został mistrzem Iranu. Dzięki temu ta drużyna zakwalifikowała się do Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
1994 w Iranie
1995 w Iranie